Densmore ist der Familienname folgender Personen:

 Frances Densmore (1867–1957), US-amerikanische Musikethnologin
 John Densmore (* 1944), US-amerikanischer Musiker, Schlagzeuger der Rockband The Doors

im NRHP gelistete Objekte:
 Densmore Methodist Church of the Thousand Islands, in Alexandria, New York, ID-Nr. 88000591